Ramanuja (persoon), een hindoeleraar
 Ramanuja (insect), een geslacht van vliesvleugeligen